est un personnage du manga Saint Seiya, créée par Masami Kurumada, qui a été adapté ultérieurement en série d’animation. June est une femme élevée au rang des Chevaliers de Bronze détentrice de l'armure du Caméléon et s’est liée d’amitié avec Shun durant son enfance. 

Amoureuse de Shun depuis longtemps, elle lui dévoile son amour et sa peur de le perdre lorsqu’elle tente en vain de l’empêcher de combattre les Chevaliers d'Or au Sanctuaire. À noter que c’est dans cette scène que Shun voit son vrai visage (caché auparavant par un masque). La tradition voulait que les femmes chevaliers portent un masque cachant leur visage et donc leurs émotions. Si un homme voyait, d’une quelconque façon, le visage d’une femme chevalier, il devait soit mourir de ses mains, soit être aimé d’elle. June a choisi depuis longtemps. 

Dans le manga, elle ôte d’elle-même son masque afin que Shun comprenne ses sentiments. 
Dans le dessin animé, son masque se défait lors d’une chute causée par Shun, ce dernier voulant desserrer l’étreinte du fouet de la jeune femme. 

Marinas de Poséidon

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Bronze